Білл Моєс — австралійський дельтапланерист
 Девід Моєс — шотландський футболіст і тренер